NGC 4898-1 (другие обозначения — MCG 5-31-82, ZWG 160.248, DRCG 27-121, PGC 44736) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4898
Волосы Вероники (созвездие)